San Simmaco è un nome che può riferirsi a due santi della religione cattolica:
 San Simmaco papa, 51º papa della Chiesa cattolica
 San Simmaco di Capua, vescovo dell'antica Capua, compatrono di Santa Maria Capua Vetere